

Cinema 
 A Fine Romance - titolo con cui è stato distribuito negli Stati Uniti il film Cin cin del 1991

Letteratura 
 A Fine Romance – romanzo del 1977 di Cynthia Propper Seton

Musica 
 A Fine Romance – brano musicale del 1936

Televisione 
 In due si ama meglio (A Fine Romance) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1989
 A Fine Romance – serie televisiva britannica trasmessa dal 1981 al 1984
 A Fine Romance – film per la televisione statunitense del 1983 diretto da Hal Cooper